Вулиця Гетьмана Опари — вулиця у Смілі. Вулиця названа на честь гетьмана Правобережної України Степана Опари.

Історія 
До 2016 року була частиною вулиці Героїв Холоднояровців. 28 Квітня 2016 року частина вулиці Героїв Холоднояровців від магістралі до мотельного комплексу «Хуторок» була перейменована на вулицю Гетьмана Опари.

Будівлі 
Вулиця Гетьмана Опари є продовження вулиці Героїв Холодноярівців. Тому починається з будинку № 82 і закінчується будинком № 97 .

Примітки 

Вулиці Сміли